Kumar kan som auktorsförkortning betyda:

 Muktesh Kumar
 Rajesh Kumar
 Pankaj Kumar

Robotskapade auktorsförkortningar